Ел Абревадеро има више значења:

 Ел Абревадеро, Лас Аријерас (Унион де Тула), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Абревадеро (Хохутла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ел Абревадеро (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Абревадеро (Ел Наранхо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику